Чемпионат Фарерских островов по футболу 2015 − 73-й сезон главного футбольного первенства Фарерских островов. Проходил с 3 марта по 3 октября 2015 года. Согласно спонсорскому соглашению носит название Effodeildin. Чемпионский титул защитил Б-36.

Регламент

Общие сведения 
В чемпионате участвовали 10 клубов. Они сыграли между собой трёхкруговой турнир (27 туров).

Еврокубковая квота 
Чемпион Фарерских островов стартует в Лиге чемпионов УЕФА с 1-го квалификационного раунда.

В Лиге Европы Фарерские острова представляют обладатель кубка страны, а также команды, занявшие 2-е и 3-е места в чемпионате. Если кубок завоёвывает одна из первых трёх команд национального первенства, то место в Лиге Европы достаётся 4-й команде чемпионата. Все три фарерские команды стартуют в Лиге Европы с 1-го квалификационного раунда.

Клубы — участники

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td>

|}

Клубы и стадионы

Турнирная таблица 

 Примечания
  1: Клуб Викингур квалифицировался в Лигу Европы 2016/17 как обладатель Кубка Фарерских островов 2015 года

Потуровая турнирная таблица

Примечания 

Чемпионат Фарерских островов по футболу
Фарерские острова